En Pologne, Masłowice peut faire référence à :

dans la voïvodie de Łódź
 Masłowice, une gmina rurale du powiat de Radomsko
 Masłowice, village et siège administratif (chef-lieu) de la gmina ci-dessus
 Masłowice, village du powiat de Wieluń

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Masłowice, village